Mistrzostwa Kazachstanu w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Ałmaty od 27 do 30 lipca.

Rezultaty

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kazachstanie
2011 w Kazachstanie
Sport w Ałmaty
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce